Lo stadio di San Mamés si riferisce a due impianti sportivi di Bilbao, in Spagna:

 lo stadio di San Mamés, costruito nel 1913, demolito nel 2013
 lo stadio di San Mamés, nuovo impianto sorto in sostituzione del precedente e inaugurato nel 2013